Секстант — оптичний прилад для вимірювання величини кута між двома видимими об'єктами
 Секстант — маленьке екваторіальне сузір'я

Див. також 
 Секстанс